Вале́рий Эдуа́рдович Почива́лин (11 апреля 1992, Павловск, Россия) — российский футболист, защитник клуба «Велес».

Карьера 
В 2010 году в подписал контракт с клубом «Крылья Советов», но так и не сыграл ни одной игры.

В 2012 году играл за «Звезду» Рязань, где сыграл свой дебютный матч в профессиональной лиге.

В 2013 году перешёл в «Зенит» Пенза.

В 2014 году подписал контракт с клубом «Сызрань-2003».

В 2016 году стал игроком российского клуба «Балтика».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Звезда» Рязань
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Велес»